Пералес има више значења:

 Пералес (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пералес (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пералес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пералес (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пералес (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику